Free-float или public float публичной компании — доля акций, находящихся в свободном обращении; часть акций компании, доступная частным инвесторам, не связанным с самим эмитентом, выпускающим эти акции и не участвующим в стратегическом контроле за предприятием.

Free float определяется как доля акций, которые держат инвесторы, за исключением:
 доли во владении инвесторов, держащих более 5 % всех акций компании (это могут быть основатели, высшее руководство, инсайдеры, стратегические держатели акций и т. д.)
 акций, имеющих ограниченное хождение (например, выданные сотрудникам)
 акций, принадлежащих инсайдерам (считается, что инсайдеры будут держать активы долгое время)

Free float считается одним из важнейших критериев для назначения цены на фондовом рынке.

Free-float — ещё один показатель рынка ценных бумаг (его часто связывают с другим показателем — ликвидностью акций). С английского языка словосочетание free float можно перевести как «свободноплавающий».

Обычно величина free-float выражается в процентах либо в денежных единицах. Низкий free-float акций свидетельствует о том, что частным лицам доступно малое количество акций для заключения сделок купли-продажи, поэтому ликвидность в этом случае будет низкой. Низкий free float может стать проблемой при организации оживлённой торговли акциями — это негатив как для частных инвесторов, так и для спекулянтов, поскольку спекулянтам будет невыгодно торговать такими акциями из-за высокого спреда и они будут нести убытки.

См. также 

 Первичное публичное предложение

 Ликвидность
 Фондовый рынок
 Акция
 Капитализация рынка

Примечания

Ссылки 
 Float 
  Float Charts  
 What is «free-float market capitalization»? 
 Deutsche Bank: Market Capitalization and Freefloat 

Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Экономические термины